Blaschke:
 Wilhelm (Johann Eugen) Blaschke
 17637 Blaschke

Sobrenomes da língua alemã